Frank Rafael Rainieri Marranzini (Nacido en Santo Domingo el 24 de octubre de 1945 es un empresario y reconocido líder / visionario de la industria turística de la República Dominicana. Actualmente se retiró de ser el Presidente y CEO del Grupo Puntacana y Presidente de la Fundación Grupo Puntacana; esta última,  una entidad sin fines de lucro, dedicada al desarrollo y ejecución de programas de responsabilidad social-empresarial y de preservación del medio ambiente. 

Según Forbes, Rainieri posee una de las diez fortunas más grandes en la República Dominicana, con un patrimonio neto que ronda la marca de los mil millones dólares. En 2015, él fue designado embajador  de la Soberana Orden Militar de Malta ante la República Dominicana; una posición que su padre había ocupado 4 décadas atrás. Además ha sido presidente de ASONAHORES, la asociación de hoteles y empresas turísticas de la República Dominicana.

Está casado con la señora Haydée Kuret de Rainieri, Vicepresidente de Recursos Humanos y de Hospitalidad del Grupo Puntacana,  con quien ha procreado tres hijos: Paola, Francesca y Frank Elías, todos integrados y comprometidos con el conglomerado de empresas que él preside.

Primeros años 
 Rainieri nació en una familia con tradición hospitalaria: sus abuelos paternos, Isidoro Rainieri y Bianca Franceschini, emigraron de Emilia-Romana (norte de Italia) al Cibao (norte de la República Dominicana), y establecieron dos hoteles, uno en Puerto Plata y el otro en Santiago, y procrearon más de 10 hijos.
Sus padres eran Francisco Rainieri Franceschini (hijo de los inmigrantes antedichos) y Venecia Marranzini Lepore (hija de los inmigrantes italianos Orazio Michelo Marranzini Inginio e Inmaccolatta Lepore Rodia, quienes habían emigrado durante su niñez con sus respectivas familias, desde Santa Lucia di Serino, en el sur de Italia).

Sus hermanos son: Luis Manuel Machado Marranzini, abogado; y Fernando Antonio Rainieri Marranzini, empresario turístico y otrora ministro de Turismo de la República Dominicana.

Él realizó sus estudios universitarios en Filadelfia en la universidad de San José, los cuales concluyó en la Universidad  APEC, en Santo Domingo.

Historia de Grupo Puntacana 
En 1969, Frank Rainieri y Theodore Kheel, un abogado neoyorquino de alto perfil y mediador con sindicatos, adquirió una parcela de 58 km² en el extremo oriental de la República Dominicana, el cual estaba cubierto con jungla y poseía 10 km de playa. Su primer proyecto era un hotel para 40 huéspedes llamado Punta Cana Club, el cual fue inaugurado dos años más tarde. En 1979, ellos construyeron el Hotel Puntacana, y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana le siguió en 1984. En 1997, Rainieri y Kheel se asociaron con Oscar de la Renta y Julio Iglesias e iniciaron la Marina de Punta Cana y el desarrollo de inmobiliario de la zona.

Hace 50 años se fundó Grupo Puntacana. La región que conocemos hoy como Punta Cana estaba completamente aislada y para accesar, había que volar en helicóptero o en vehículo por la orilla del mar desde Higüey, trayecto que tomaba 6 horas. Solo 52 familias habitaban la zona. Higüey, de su lado, era una pequeña ciudad, con unos 20,000 habitantes, escaso desarrollo y una economía basada en la ganadería. 

En 1969, bajo ese contexto económico-social, complejo y difícil , se formó el Grupo Puntacana. La parcela de tierra que habían adquirido aparecía en los planos catastrales de la época como Punta Borrachón o Yauya, y lo primero que hicieron fue cambiar el nombre a Punta Cana, un nombre más atractivo y comercial. El arrojo de estos empresarios los convirtió en Pioneros en el desarrollo turístico de la región, a la cual le dieron su nombre y que es hoy una marca país.

El primer paso fue construir un pequeño hotel de 20 habitaciones que llamaron Punta Cana Club y una pista de tierra para avionetas. La lejanía los aislaba, razón por la cual debieron también de auto abastecerse de agua y electricidad. Así iniciaron este sueño que a base de fe, trabajo y perseverancia, es hoy el destino más visitado del Caribe.

La política de estos empresarios era inversión, capitalización y desarrollo sostenible. Fueron forjando la empresa por etapas, logrando así un crecimiento sostenido a través de los años.

Cronología  de Grupo Puntacana 

 1968 - La Creación de la Marca: El área conocida como “Punta Borrachón” es rebautizada “Punta Cana”.
 1970 - La historia comienza: Theodore Kheel invita a Frank Rainieri a convertirse en socio.
 1971 - Primer hotel de la región abre sus puertas: Punta Cana Club.
 1971 - El Aeropuerto: Una pequeña pista de aterrizaje fue construida, hoy es el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
 1984 - Aeropuerto Internacional de Punta Cana: Primer aeropuerto internacional y comercial del mundo construido y manejado de forma privada. Llegada del 1er vuelo internacional. El primer vuelo semanal llegó con sólo 21 pasajeros desde Puerto Rico.
 1984 - Llegada de pasajeros: El Aeropuerto Internacional de Punta Cana da la bienvenida a 2,468 pasajeros durante su primer año de operación. Hoy en día ese número asciende a más de 4 millones anualmente.
 1986 - Primera gran expansión del Aeropuerto Internacional Punta Cana.
 1986 - Desarrollo Sostenible: Construcción del Punta Cana Beach Resort.
 1988 - Punta Cana Beach Resort abre sus puertas.
 1987- Theodore Kheel y Frank Rainieri celebran el primer vuelo procedente de los Estados Unidos (continental) hacia Punta Cana desde el Aeropuerto Internacional de Miami.
 1994 - El Centro de Sustentabilidad y Desarrollo de Biodiversidad es creado para preservar el ecosistema del área.
 1997- Alianza Oscar de la Renta y Julio Iglesias se unen como socios a Grupo Puntacana.
 1998 - Responsabilidad Social Corporativa: Primer picazo del Puntacana International School por la primera dama estadounidense Hillary Clinton.
 1998 - La Marina: Puntacana Resort & Club inaugura La Marina
 2000 - Bienes Raíces y Golf: Puntacana Resort & Club se expande hacia las Bienes Raíces e inaugura el campo de golf La Cana diseñado por P.B. Dye. Este incluye grama Paspalumcomo una innovación sostenible
 2005 - Six Senses Spa abre sus puertas, siendo el primero de América.
 2005 - Galerías Puntacana se inaugura, ofreciendo a los residentes de la comunidad Puntacana Village una serie de ofertas gastronómicas y entretenimiento.
 2006 - Hotel Tortuga Bay, Primer hotel boutique y 5 diamentes de la AAA de la zona.
 2008 - Corales por Tom Fazio: Este campo de golf situado a orillas del mar, también es casa del residencial Corales.
 2010 - Hacienda por P.B. Dye: Primer campo de golf tierra adentro en Puntacana Resort & Club.
 2011 - Primera Pared Verde: Oficinas Corporativas de Grupo Puntacana, primera pared verde en la República Dominicana.
 2012 -  El hotel FourPointsby Sheraton Puntacana Village abre sus puertas.
 2013 - El hotel The Westin Puntacana Resort & Club abre sus puertas.
 2016 - Web.com Tour: Se organiza el primer Web.com Tour en la República Dominicana
 2018 - PGA TOUR: Se lleva a cabo la transición del Web.com al PGA TOUR "Corales Puntacana Resort & Club Championship", por primera vez en la República Dominicana.

Trayectoria de Frank Rainieri 

Entre sus méritos destaca su valiosa contribución al desarrollo del destino turístico de Punta Cana, en la zona Este del país, que inició con la inauguración en el año 1971 del Punta Cana Club, junto al empresario norteamericano Ted Kheel.  Años más tarde, ese primer proyecto consistente de 10 pequeñas cabañas, conjuntamente con la creación del primer aeropuerto comercial internacional y privado del mundo, dio paso al más exclusivo y elegante complejo turístico-inmobiliario que existe hoy en la zona,  Puntacana Resort & Club.

En el plano local, ha sido Presidente de la Asociación de Hoteles del Este, Miembro de la Junta Monetaria  y de la Comisión de Promoción de Inversión Extranjera; de la Junta de Directores de la Universidad APEC y Primer  Vicepresidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresas, CONEP.  Pasado Presidente de la Cámara Americana de Comercio en el período comprendido desde 1986 a 1988 y actual miembro de su Consejo de Directores; Pasado Presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes -ASONAHORES en el 1994  y actual miembro de su Consejo; Miembro del Comité Directivo de la Asociación de Hoteles del Caribe -CHA; y Presidente Fundador de Alianza Caribeña para Turismo Sostenible –CAST.

Recientemente fungió como Presidente de Fundación Carso Los Haitises, Funkarst, Inc., entidad sin fines de lucro concebida para la preservación del parque nacional Los Haitises, cuna de abundante biodiversidad, y de importantes acuíferos; Actualmente es Presidente de la Asociación de Aeropuertos de la República Dominicana.  

Es miembro de la YPO International y del Clinton Global Initiative.  También Miembro del Consejo de la World Travel and Tourism Council (WTTC).

El 7 de marzo de 2014  fue designado por el Gran Canciller de la Soberana Orden de Malta en Roma, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Soberana Orden de Malta en la República Dominicana.  Conjuntamente con la Asociación de la Orden de Malta y sus Hospitalarios en nuestro país, ha asumido las labores tanto de servicio, aportes y contribuciones en favor de los menos favorecidos y los enfermos de nuestra comunidad en adición a las responsabilidades de carácter diplomático, según dictan los principios de la Orden.

En el año 2015 fue nombrado por Decreto Presidencial como Miembro del Consejo del Sector Privado del Consejo Nacional de Competitividad de la República Dominicana, conjuntamente con un reducido grupo de los más relevantes empresarios del país.

Premiaciones de Frank Rainieri 

Sus aportes a la comunidad le han hecho merecedor de numerosos reconocimientos locales e internacionales, como fue el de “Joven Sobresaliente por el Capítulo Jaycee’s en el año 1978.  Importante es citar la alta distinción “Presidential Citation Award” otorgado en 1985 por el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. En ese mismo año, fue escogido por la Organización de las Naciones Unidas para representar a la República Dominicana en el seminario de Jóvenes Emprendedores en Países en Desarrollo, celebrado en Ginebra, Suiza. En el año 1999 fue galardonado como “Hotelero del Año”  por la Asociación de Hoteles del Caribe.

Ha recibido además, de manos de la Academia Americana de Ciencias de Hospitalidad (AAHS) la distinción del “5 Diamond Award” por su iniciativa y labor pionera en materia de desarrollo del turismo sostenible en la República Dominicana.

Cronología 

 1998 - Premio al hotelero del año otorgado por la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe (CHTA).
 2009 - Frank Rainieri acepta el Premio de "Destino Sostenible" del World Tourism Travel Council.
 2009 - Frank Rainieri recibe el premio “World Savers” de Conde Nast Traveler.
 2010 - CHTA Bill Bissell Lifetime Achievement Award en 2010.
 2017 - Premios ES de Conservación y Medio Ambiente 2017 - Periódico Hoy / Revista En Sociedad.
 2017 - Global Legends of the Caribbean Awardees.
 2018 - Frank Rafael Rainieri Marranzini, presidente y fundador del Grupo Puntacana, fue honrado con el prestigioso premio "Lifetime Achievement Award" en el "Caribbean Hotel & Resort Investment Summit" (CHRIS) del 16 al 18 de mayo de 2018.
 2018 - Asonahores galardona a Rainieri como “Campeón del Turismo Dominicano 2018”.
 2019 - Best of the DR 2019 por la Revista Mercado.

Referencias 

Embajadores en República Dominicana
Empresarios de República Dominicana
Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella
San Felipe de Puerto Plata